Jazz – gatunek muzyczny
 Jazz (czasopismo) – czasopismo muzyczne
 Jazz – album zespołu Johna Handy (1962)
 Jazz – album zespołu Queen (1978)
 Jazz – album zespołu Ry Coodera (1978)
 Jazz – album Wallace’a Roneya (2007)
 Utah Jazz – drużyna koszykówki występująca w lidze NBA
 Maxi Jazz – brytyjski wokalista
 Jazz Jackrabbit – gra platformowa wydana przez Epic Games
 Pesa Jazz – tramwaj produkowany przez Pesę Bydgoszcz